Peñalosa est un nom de famille notamment porté par : 

 Diego de Peñalosa Briceño (1624-1689), administrateur colonial espagnol ;
 Enrique Peñalosa (1954-), homme politique colombien ;
 Francisco de Peñalosa (1470-1528), compositeur espagnol ;
 Gerry Peñalosa (1972-), boxeur philippin ;
  (1959-), homme politique espagnol.